Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Saipan''' :

 L' est un porte-avions de l'US Navy de classe Saipan lancé en 1945 ;
 L' est un navire d'assaut amphibie de l'US Navy de classe Tarawa lancé en 1974.

Saipan